26e Legerkorps (Wehrmacht) - Duitse legereenheid
 26e Legerkorps (Keizerlijk Russisch Leger) - Russische legereenheid